Denis Monnerie (1948 -), voyageur, photographe et anthropologue français (Océanie, Salomon, Nouvelle-Calédonie)
Professeur d'ethnologie, Université de Strasbourg 2001-2018
 Lucien Monnerie (1937-), chimiste français
 Michel Monnerie (1940-), ufologue français

Liens externes

Références 

Homonymie de patronyme